Девит има више значења:
 Округ Девит (Тексас)
 Девит (Мичиген)
 Девит (Арканзас)